Thiergarten (oggi Obora) – comune della Repubblica Ceca
 Thiergarten  (oggi Telgárt) – comune della Slovacchia

Pagine correlate 
 Tiergarten